Obraszow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wladimirowitsch Obraszow (1901–1992), russischer Puppenspieler
 Wassili Parmenowitsch Obraszow (1849–1920), russisch-ukrainischer Arzt und Internist
 Wladimir Nikolajewitsch Obraszow (1874–1949), russisch-sowjetischer Eisenbahningenieur

siehe auch
 Obraszowa